Данхилл, Dunhill — термин, который может означать:

 Данхилл — деревня в Ирландии
 Dunhill — марка сигарет

См. также 

 Alfred Dunhill